Dit is een lijst van planetoïden 46501-46600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46501) - || 2616 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46502) - || 3084 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46503) - || 3191 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46504) - || 3194 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46505) - || 3195 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46506) - || 3387 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46507) - || 3479 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46508) - || 3554 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46509) - || 4149 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46510) - || 4323 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46511) - || 4356 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (46512) - || 1951 QD || 31 augustus 1951 || L. E. Cunningham
|-
| (46513) Ampzing || 1972 FC || 16 maart 1972 || T. Gehrels
|-
| (46514) Lasswitz || 1977 JA || 15 mei 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (46515) - || 1978 VW5|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (46516) - || 1978 VQ6|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (46517) - || 1978 VM7|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (46518) - || 1978 VH10|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (46519) - || 1979 ME3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (46520) - || 1979 MJ3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (46521) - || 1979 MM7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (46522) - || 1979 MS7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (46523) - || 1979 OH10|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (46524) - || 1979 QH2|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (46525) - || 1980 UG1|| 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (46526) - || 1981 EN5|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46527) - || 1981 EE7|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46528) - || 1981 EB8|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46529) - || 1981 ED9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46530) - || 1981 EE10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46531) - || 1981 EV11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46532) - || 1981 EN13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46533) - || 1981 EO23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46534) - || 1981 EU27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46535) - || 1981 EB36|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46536) - || 1981 EJ40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46537) - || 1981 EV45|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (46538) - || 1981 UC26|| 25 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (46539) Viktortikhonov || 1982 UE12|| 24 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (46540) - || 1983 LD || 13 juni 1983 || E. F. Helin, R. S. Dunbar
|-
| (46541) - || 1984 SM6|| 23 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (46542) - || 1987 AD || 4 januari 1987 || Palomar
|-
| (46543) - || 1987 DL6|| 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (46544) - || 1988 QO || 19 augustus 1988 || R. H. McNaught
|-
| (46545) - || 1988 RY12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (46546) - || 1988 VM5|| 4 november 1988 || A. Mrkos
|-
| (46547) - || 1989 GE3|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (46548) - || 1989 SK1|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (46549) - || 1989 SA2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (46550) - || 1989 SZ13|| 26 september 1989 || J. M. Baur, K. Birkle
|-
| (46551) - || 1989 TC4|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (46552) - || 1990 RM1|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (46553) - || 1990 RW14|| 14 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (46554) - || 1990 SZ8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (46555) - || 1990 VH3|| 11 november 1990 || T. Urata
|-
| (46556) - || 1991 FU3|| 22 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (46557) - || 1991 FW3|| 22 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (46558) - || 1991 GY5|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (46559) - || 1991 PC1|| 15 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (46560) - || 1991 PZ1|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (46561) - || 1991 RQ || 7 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (46562) - || 1991 RV || 7 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (46563) Oken || 1991 RY3|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (46564) - || 1991 RA11|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (46565) - || 1991 RF17|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (46566) - || 1991 RW21|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (46567) - || 1991 RV23|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (46568) Stevenlee || 1991 SL || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (46569) - || 1991 SY1|| 16 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (46570) - || 1991 TK8|| 1 oktober 1991 || Spacewatch
|-
| (46571) - || 1991 VG1|| 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (46572) - || 1991 VA5|| 4 november 1991 || A. Sugie
|-
| (46573) - || 1992 AJ1|| 10 januari 1992 || A. Sugie
|-
| (46574) - || 1992 DE8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (46575) - || 1992 DS9|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (46576) - || 1992 EP10|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (46577) - || 1992 EK12|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (46578) - || 1992 EC14|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (46579) - || 1992 EA26|| 8 maart 1992 || UESAC
|-
| (46580) Ryouichiirie || 1992 GC || 2 april 1992 || T. Seki
|-
| (46581) - || 1992 OK2|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (46582) - || 1992 RR3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (46583) - || 1992 RW3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (46584) - || 1992 RN6|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (46585) - || 1992 RD7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (46586) - || 1992 SH6|| 26 september 1992 || Spacewatch
|-
| (46587) - || 1992 UJ1|| 22 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (46588) - || 1992 WR || 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46589) - || 1992 WU || 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46590) - || 1992 WP1|| 17 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46591) - || 1992 WS1|| 18 november 1992 || A. Sugie
|-
| (46592) Marinawatanabe || 1992 YP || 16 december 1992 || T. Seki
|-
| (46593) - || 1992 YP1|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (46594) - || 1992 YP3|| 24 december 1992 || Spacewatch
|-
| (46595) Kita-Kyushu || 1992 YB4|| 29 december 1992 || T. Seki
|-
| (46596) Tobata || 1993 BD || 16 januari 1993 || T. Seki
|-
| (46597) - || 1993 DK2|| 24 februari 1993 || R. H. McNaught
|-
| (46598) - || 1993 FT2|| 19 maart 1993 || E. F. Helin
|-
| (46599) - || 1993 FP10|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (46600) - || 1993 FG14|| 17 maart 1993 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten